Кандолюминесценция ( — корневая основа  — накалённый добела, от  — раскаляться) — люминесценция, возбуждаемая при рекомбинации радикалов на поверхности. Именуется также калильным свечением, температурной люминесценцией или люминесценцией накалённых тел. Проявляется в виде избыточной видимой светимости сверх теплового равновесного излучения за счёт переноса энергии из невидимой части спектра.

Примером такой люминесценции может служить так называемый друммондов свет — избыточная светимость раскалённого оксида кальция (негашёной извести).

Явление кандолюминесценции используется в калильных сетках для керосиновых и газовых ламп. Основа сеток — смесь оксидов тория и церия.

См. также 
 Друммондов свет

Примечания 

Люминесценция